Петропа́вловское — село в Киренском районе Иркутской области. Административный центр Петропавловского муниципального образования.

Находится на левом берегу реки Лена, при впадении в неё реки Захаровки, в 90 км к северо-востоку от райцентра, города Киренска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена